Хохлов, Василий:
 Хохлов, Василий Данилович (1902— после 1946) —  советский полковник, и. д. командира 277-й стрелковой дивизии.
 Хохлов, Василий Исидорович (1900—1956) — советский генерал-полковник.
 Хохлов, Василий Николаевич (1892—1919) — революционный деятель, военный комиссар Гатчины.